Andreas Lutz né le  à Merano, dans la Province autonome de Bolzano dans le Trentin-Haut-Adige, est un joueur professionnel de hockey sur glace Italien.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec le HC Merano dans la . Il a remporté la Coupe d'Italie 2008 avec le SG Pontebba.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe d'Italie de hockey sur glace au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions du championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| HC Merano|| Série A|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| HC Merano|| Série A|| 14|| 0|| 1|| 1|| 8|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| HC Merano|| Série A|| 33|| 7|| 7|| 14|| 30|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Renon|| Série A|| 41|| 2|| 4|| 6|| 36|| 14|| 0|| 8|| 8|| 18
|-
| 2006-2007|| SG Pontebba || Série A|| 32|| 11|| 9|| 20|| 50|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2007-2008|| SG Pontebba || Série A|| 32|| 7|| 13|| 20|| 34|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| SG Pontebba || Série A|| 34|| 3|| 12|| 15|| 26|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| SG Cortina|| Série A|| 6|| 0|| 2|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| SG Pontebba || Série A|| 38|| 10|| 9|| 19|| 40|| 7|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2010-2011|| SG Pontebba || Série A|| 32|| 8|| 13|| 21|| 30|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012|| Hockey Milano Rossoblu || Serie A2|| 41|| 20|| 31|| 51|| 52|| 14|| 2|| 10|| 12|| 20
|-
| 2012-2013|| Hockey Milano Rossoblu || Serie A || 43 || 5 ||17 || 22|| 20|| 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2013-2014|| Hockey Milano Rossoblu || Serie A ||39 || 11 || 20 || 31 || 36 || 4 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
| 2014-2015|| Hockey Milano Rossoblu || Serie A || 34|| 9|| 25||34 ||53 ||--|| --|| --|| --|| --
|-
| 2015-2016|| AS Asiago || Serie A ||35 || 14 || 16 || 30 || 36 || 11 || 1 || 3 || 4 || 12
|-
| 2016-2017|| AS Asiago || Alps HL || 33|| 13|| 15|| 28||46 ||13|| 3|| 10|| 13|| 10
|-
| 2017-2018|| Renon Sport || Alps HL || 39|| 9||21 ||30 ||36 ||16|| 2|| 4|| 6|| 8
|-
| 2018-2019|| Renon Sport || Alps HL || 33||11 ||20 ||31 || 40|| 7|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 2019-2020 || Renon Sport || Alps HL ||42 ||11 || 26|| 37||36 ||--|| --|| --|| --|| --
|-
| 2020-2021 || Renon Sport || Alps HL ||35 ||15 || 20|| 35||32 || 2 || 0|| 1|| 1|| 29
|-
| 2021-2022 || Renon Sport || Alps HL  ||  ||

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Naissance à Mérano
Personnalité italienne du XXIe siècle
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de la SG Cortina
Joueur de l'AS Renon
Joueur de la SG Pontebba
Défenseur de hockey sur glace